Captured Live – album di Peter Tosh del 1984
 Captured Live – album di Lucky Dube del 1990
 Captured Live – album dei Legs Diamond del 1992